Ганьжин — фамилия; имеет женскую форму Ганьжина.
 Ганьжин, Александр Иванович (в монашестве Алексий; род. 1960) — священнослужитель Русской православной церкви, зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с силовыми структурами.
 Ганьжин, Михаил Григорьевич (1923—2006) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы,